Tatsuo ist der Vorname folgender Personen:
 Hori Tatsuo (1904–1953), japanischer  Schriftsteller und Übersetzer
 Tatsuo Kawabata (* 1945), japanischer  Politiker
 Murayama Tatsuo (1915–2010), japanischer  Politiker
 Nagai Tatsuo (1904–1990), japanischer Schriftsteller
 Ozawa Tatsuo († 2013), japanischer Politiker
 Peter Tatsuo Doi (1892–1970), Erzbischof von Tokio
 Tatsuo Yoshida (1932–1977), japanischer Manga-Zeichner und Autor
 Yamamoto Tatsuo (1856–1947), japanischer Politiker.

Tatsuo steht für:
 (2957) Tatsuo, Asteroid des äußeren Hauptgürtels.